Osoby o tym nazwisku:
 Alejandro Davidovich Fokina – hiszpański tenisista
 Natalija Fokina-Semenowa – ukraińska lekkoatletka
 Walentina Fokina – radziecka lekkoatletka